Фэй Цзюньлун () (5 мая 1965) — китайский космонавт (тайконавт).

Биография 
Родился в посёлке Бачэн уезда Куньшань Специального района Сучжоу провинции Цзянсу. В детстве мечтал стать художником. Не окончив гимназию, с 1982 года начал службу в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Окончил с отличными оценками авиационную школу и высшую школу авиационных инструкторов. Фэй Цзюньлун стал одним из лучших пилотов КНР. Служил лётчиком-истребителем, инструктором и инспектором. В качестве инспектора участвовал в расследовании различных авиационных инцидентов. Получил воинское звание — полковник.

Фэй Цзюньлун был отобран в отряд космонавтов в январе 1998 года из более чем 1500 лучших пилотов КНР. Во время подготовки к космическому полёту показал отличные способности. Он был среди пяти космонавтов, которые готовились к первому пилотируемому полёту Китая на корабле «Шэньчжоу-5».

Совершил космический полёт в качестве командира корабля «Шэньчжоу-6» вместе с Не Хайшэном с 12 по 16 октября 2005 года. 

Покинул отряд космонавтов в 2012 году, однако в ноябре 2022 года был назначен командиром пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» с полугодовой миссией на многомодульную станцию «Тяньгун».

Статистика

Личная жизнь 
Фэй Цзюньлун женат с 1991 года, воспитывает сына.

В свободное время занимается искусством.

Примечания

Ссылки 
 Fei Junlong

Космонавты Китая